Anstett est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Anstett (1810-?), homme politique français ;
 Vincent Anstett (né en 1982), escrimeur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain